FC Juventus București poate face referire la două cluburi de fotbal:

 FC Juventus București (1924)
 FC Juventus București (1992)